Зино́вьева — женская форма русской фамилии .

 Известные носители 
 Зиновьева, Антонина Филипповна (1928—2018) — советская и российская режиссёр-постановщик. 
 Зиновьева, Екатерина Анатольевна (род. 1976) — российский государственный и политический деятель.
 Зиновьева, Ирина Игоревна (род. 1992) — российская футболистка.
 Зиновьева, Мария Зиновьевна (1929—1999) — Герой Социалистического Труда.
 Зиновьева, Наталия Анатольевна (род. 1970) — ученый-биотехнолог, академик РАСХН и РАН.
 Зиновьева, Ольга Мироновна (род. 1945) — жена и соратник Александра Александровича Зиновьева, советского и российского философа.
 Зиновьева, Светлана Людомировна (род. 1952) — советский и украинский кинооператор и продюсер.

Составные фамилии 
 Зиновьева-Аннибал, Лидия Дмитриевна (1866—1907) — русская писательница «серебряного века».